Rocky Mound ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rocky Mound (Arkansas)
 Rocky Mound (Tennessee)
 Rocky Mound (Texas)

Siehe auch:
 Rocky Mount